Mets Shen peut désigner :
 Mets Shen, une communauté rurale de la région de Chouchi au Haut-Karabagh ;
 Mets Shen, une communauté rurale de la région de Martakert au Haut-Karabagh.